Айда:

 Айда — междометие русского, татарского и башкирского языков в значении «Пойдем, иди, давай» или в значении сказуемого. Айда киттек.
 Айда, Адам (род. 2001) — ирландский футболист.
 Айда, Адиля (1912—1992) — известный историк, профессор, дипломат, писательница.
 Айда Ясуаки — японский математик периода Эдо
 Айда, Ю — мангака и иллюстратор.
 Айда — тауншип в округе Дуглас, Миннесота, США
 Айда — округ, расположен в штате Айова, США.

См. также 
 Ай да (в антифразисе, «Ай да Пушкин…»)